Църна река може да се отнася за:

 Църни Тимок, река в Тимошко, Сърбия, която има алтернативно име Църна река;
 Църна река, областта, през която тече река Църни Тимок;
 Черна, наложено книжовно име на река Църна в Република Македония;
 Църна река, манастир в Южна Сърбия;
 Църна река, село в Община Търговище, Южна Сърбия;
 Църна река, понорна река в Сърбия, десен приток на Ибър;
 Църна река, на гръцки Карпи, село в дем Пеония, Гърция;
 Църна река, резерват, разположен в Осоговска планина, България.